Stati Uniti d'America
Knox City – città della Contea di Knox, Missouri
Knox City – città della Contea di Knox, Texas